Ein Calque ist
 Eine Pausvorlage, insbesondere in der Bildwirkerei, wie in der Gobelin-Manufaktur.
 Ein Reproduktionsverfahren durch Abklatsch, insbesondere in der Epigraphik, in der Zeichenkunst oder in der Drucktechnik.
 Die Entlehnung eines Bedeutungsmusters mittels Ersetzung durch zielsprachige Wörter/Phrasen (s. Lehnprägung).